

Населені пункти та їхні частини
 Рожкі — село в гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Рожкі — село в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Рожкі — село в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Рожкі — частина села Кшемень-Другий в гміні Дзволя Янівського повіту Люблінського воєводства
 Рожкі — частина села Завежбе в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки